

Chimica 
 AZO – nome del composto chimico di proprietà della Verbatim Corporation che costituisce lo strato registrabile dei dischi ottici, tipo DVD-R, di sua produzione

Codici 
 AZO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto internazionale di Kalamazoo / Battle Creek, Michigan (Stati Uniti)
 azo – codice ISO 639-3 della lingua awing

Fotografia 
 Azo – Carta fotografica per stampa a contatto al cloruro d'argento. Prodotta dalla Eastman Kodak fino al 2005.